D7 – autostrada w Czechach
 ATS D7 – samochód Formuły 1
 HMS D7 – brytyjski okręt podwodny